Кадима ( — имеет на иврите двойной смысл: вперёд или на восток) может означать:

 Кадима — политическая партия Израиля.
 Кадима (студенческая организация) — еврейская национальная студенческая организация, основанная в Вене в 1882 году.
 Кадима-Цоран — местный совет в округе Шарон Израиля.
 Кадима — до 1948 г. название села Дымовка в Джанкойском районе  Крыма, позднее включённого в другой населённый пункт.
 Кадима (Португалия) () — район (фрегезия) в Португалии в округе Коимбра.
 Кадима (издательство) — издательство, основанное в 1905 году в Одессе.
 «Кадима» — партизанский отряд, сформированный в 1943 году восставшими узниками белостокского гетто.

Примечания